Ez a szócikk a 2022-es Roland Garros női páros versenyszámának eredményeit ismerteti.

A címvédő a cseh Barbora Krejčíková–Kateřina Siniaková páros volt, akik ezúttal is első kiemeltként indultak volna, Krejčíkovánál azonban az első forduló előtt kimutatták a Covid19-vírus jelenlétét. Mivel pontjait így nem tudta megvédeni, a tornát követően Elise Mertens vette át az első helyet a világranglistán. Tornagyőzelme esetén a belga Elise Mertens és az indiai Szánija Mirza karrier Grand Slamet ért volna el, azonban mindketten a harmadik körben búcsúztak a versenytől.

A győzelmet a francia Caroline Garcia–Kristina Mladenovic páros szerezte meg, miután a döntőben 2–6, 6–3, 6–2 arányban legyőzte az amerikai Cori Gauff–Jessica Pegula kettőst. Ezzel Garcia a második, Mladenovic a negyedik Roland Garros páros győzelmét, utóbbi egyben hatodik Grand Slam-trófeáját szerezte meg.

Ezúttal három magyar játékos volt érintett a küzdelmekben: Bondár Anna, Udvardy Panna és Gálfi Dalma. Udvardy Panna az első fordulóban esett ki, míg Gálfi Dalma és Bondár Anna párosainak egymás elleni mérkőzésén Bondár Annáék párosa szerezte meg a győzelmet, és jutott tovább, egészen a negyeddöntőig, ahol a később döntőt játszó Cori Gauff–Jessica Pegula páros állította meg őket.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla

N2